Lorenzo Colombo kan syfta på:

 Lorenzo Colombo (fotbollsspelare) (2002–), italiensk fotbollsspelare
 Lorenzo Colombo (racerförare) (2000–), italiensk racerförare